
Termin -{PIKE}- ima više značenja.

 CENTG1, protein
 Nelson Pike, vozač formule 1